La Celia kan syfta på:

Colombia 

 La Celia (kommun), Risaralda, 
 La Celia (ort), Risaralda,